Klauskirche bezeichnet
 Klauskirche Gatterstädt, siehe St. Petri (Gatterstädt)
Klauskirche (Höhle) bei Betzenstein
Klauskirche (Hersfeld) ehemalige Kirche
Klauskapelle (Goslar) 
Siehe auch:
Bruder-Klaus-Kirche
 Kluskapelle
 Nikolaikirche (Begriffsklärung)